Deschutes County, een county in de Amerikaanse staat Oregon
 Deschutes, de codenaam van een reeks Intel Pentium II processoren
 Deschutes (brouwerij), een brouwerij in de Verenigde Staten